Чужая кровь:
 «Чужая кровь» — рассказ Шолохова.
 «Чужая кровь» — фильм 1984 года.
 «Чужая кровь» — фильм 2004 года.
 «Чужая кровь» — фильм 2018 года.